schoot (lichaam)
de moederschoot: de schoot van moeder of de plaats waar het leven zich ontwikkelt (ook bekend als baarmoeder)
een onderdeel van een zeilboot, zie schoot (zeilen)
een soort schort
het met de sleutel beweegbare gedeelte van een slot dat in de sluitkom of sluitkast valt
een deel van een plant, ook wel bekend als scheut
een toponiem, zie: -schote

Topografie 
een plaats in Belgisch Limburg, zie Schoot (Tessenderlo)
een wijk in Eindhoven, stadsdeel Strijp, zie Schoot (Eindhoven)
een buurtschap in de Nederlandse gemeente Veldhoven, zie Schoot (Veldhoven)
een kerkdorp in Budel, zie Budel-Schoot
een verdwenen dorp ten noorden van Nieuwveen, Schoot (Zuid-Holland)